Die Lakeside WDF World Championships 2023 ist die zweite Austragung der von der World Darts Federation (WDF) ausgetragenen World Professional Darts Championship. Das Turnier soll vom 2. bis zum 10. Dezember 2023 zum zweiten Mal im Lakeside Country Club in Frimley Green (England) ausgetragen werden.

Titelverteidiger bei den Herren ist der Nordire Neil Duff. Als Titelverteidigerin bei den Damen geht die Engländerin Beau Greaves in das Turnier. Bei den Jugendturnieren sind der Niederländer Bradly Roes und die Engländerin Eleanor Cairns die bisherigen Titelträger.

Ereignisse im Vorfeld 
In einer Nachricht vom 27. April 2022, in der es um den Ausgang der zuvor stattgefundenen Scottish Open 2022 geht, ist erstmals von der WDF World Championship 2023 die Rede, für die sich die Turniersieger James Hurrell und Deta Hedman als Sieger eines Gold-Turniers qualifizieren. Bei den darauf folgenden Gold- und Platin-Turnieren qualifizierten sich immer mehr Spieler für das Turnier.

Am 16. September 2022, in der offiziellen Ankündigung des WDF World Masters wurde auch die Austragung des Qualifikationsturniers für die WDF World Championship Qualifiers verkündet und die Teilnahmebedingungen bekanntgegeben. Dabei werden im Gegensatz zum Vorjahr alle Startplätze bei einem Turnier im niederländischen Assen vergeben. Die Anmeldung war vom 14. Oktober 2022 bis zum 4. Dezember 2022 möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 € bei den Männern und Frauen und 15 € im Juniorenbereich. Auch der Spielmodus für die Qualifier wurde bekanntgegeben.

In einer Mitteilung vom 23. November 2022 gab die WDF bekannt, dass die Diskussionen über den Austragungszeitraum und die Übertragung der WDF World Championship 2023 noch laufen, ein Termin im Januar, Februar oder März aber ausgeschlossen werden kann.

Im Rahmen der World Masters fanden am 11. Dezember 2022 die Qualifikationsturniere für die Jugendturniere statt. Da das World Masters am gleichen Abend sein Ende fand, wurden am gleichen Tag auch die Qualifikanten für das Herren- und das Damenturnier bekanntgegeben. Der offene Qualifier für die beiden Turniere folgte am 12. Dezember 2022. Am Montag, dem 12. Dezember 2022, wurden schließlich auch die Qualifier für das Herren- und das Damenturnier ausgespielt. Insgesamt nahmen an allen Qualifikationsturnieren 555 Spieler teil, welche sich wie folgt auf die Klassen aufteilten:

 Männer: 301 Teilnehmer (4 Startplätze)
 Frauen: 128 Teilnehmerinnen (2 Startplätze)
 Jungen: 88 Teilnehmer (4 Startplätze)
 Mädchen: 30 Teilnehmerinnen (2 Startplätze)

In einer Mitteilung vom 23. Dezember 2022 wurde schließlich die exakte Terminierung bekanntgegeben. Um einer Überschneidung mit dem Termin der PDC Qualifying School zu umgehen, wird die WDF-Weltmisterschaft ab sofort im Dezember ausgetragen. Das zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig bestehende Teilnehmerfeld bleibt dabei bestehen. Lediglich die Setzliste sollte sich fortan an der Weltrangliste von Ende Oktober 2023 orientieren. Nach Gesprächen mit der Professional Darts Corporation (PDC) steht außerdem fest, dass die sechs qualifizierten Spieler, welche ebenfalls an der PDC World Darts Championship 2023 teilgenommen haben, auch an der WDF World Darts Championship 2023 teilnehmen dürfen. Sollte ein qualifizierter Spieler jedoch eine PDC Tour Card erspielen, darf dieser nach den Regularien der WDF nicht am Turnier teilnehmen. Auch die Änderung, dass ab sofort die Ergebnisse der letzten zwei Jahre – anstatt nur eines Jahres wie bisher – in die WDF-Ranglisten zählen, ist auf die Verschiebung der WM in den Dezember zurückzuführen.

Am 19. Januar 2023 teilte die WDF schließlich mit, wie sich das Teilnehmerfeld durch die drei Gewinner einer PDC Tour Card verändern wird. Dabei wurde auch die Regelung mit der veränderten Setzliste teilweise revidiert. Die sechzehn gesetzten Spieler werden (weiterhin) durch die WDF Main Ranking Table vom 31. Dezember 2022 bestimmt. Lediglich ihre Position in der Setzliste entscheidet sich am 30. Oktober 2023.

Männer

Format und Qualifikation 
Insgesamt 48 Spieler qualifizieren sich für das Turnier. Die Plätze werden wie folgt vergeben:

 Die Top 16 der WDF Main Ranking Table mit dem Stand vom 11. Dezember 2022
 Die Gewinner der Platin- und Gold-Turniere 2022
 Die Top 2 der WDF Regional Tables mit Stand vom 11. Dezember 2022
 Mögliche weitere Spieler der WDF Main Ranking Table (bei Bedarf)
 Vier Gewinner des World Championship Qualifiers am 12. Dezember 2022

Sollte ein Spieler seine Teilnahme am Turnier zurückziehen, wird er durch den höchstplatzierten noch nicht qualifizierten Spieler der WDF Main Ranking Table vom 30. Oktober 2023 ersetzt.

Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wird jede Partie in Sets gespielt. Ein Set gewinnt der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entscheidet. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.

In der ersten Runde spielt man über eine Distanz von Best of 3 Sets. In der zweiten und dritten Runde sind 3 Sets zum Sieg nötig. Im Viertelfinale steigt der Modus auf Best of 7 Sets, während im Halbfinale Best of 9 Sets gespielt wird. Das Finale wird über eine Distanz von Best of 9 Sets entschieden.

Die Top 16 der WDF Main Ranking Table vom 31. Dezember 2022 wird in der zweiten Runde gesetzt sein. Ihre Setzlistenposition entscheidet sich dabei an der WDF Main Ranking Table vom 30. Oktober 2023. Alle anderen Spieler starten in der ersten Runde, wobei die höher gerankten Spieler je einen niedriger gerankten Spieler zugelost bekommen.

Preisgeld 
Das Preisgeld ist noch nicht bekannt.

Teilnehmer 
WDF Main Ranking Table
  Jelle Klaasen
  Neil Duff
  James Hurrell
  Haupai Puha
  Danny Lauby
  Andy Baetens
  Chris Landman
  Mark Barilli
  Kai Fan Leung
  Wesley Plaisier
  Ben Robb
  Luke Littler
  Thibault Tricole
  Alexander Merkx
  Peter Machin
  Barry Copeland

Gewinner der Gold- und Platin-Turniere
  Dave Prins (Isle of Man Open)
  Reece Colley (British Open)
  Sebastian Białecki (Denmark Open)
  Raymond Smith (Australian Darts Open)
  Robert Owen (England Classic)

WDF Regional Tables
  Aaron Morrison (Australia)
  Dennis Nilsson (North Europe)
  Ricky Nauman (North Europe)
  Jim Widmayer (USA)
  László Kádár (East Europe)
  Patrik Kovács (East Europe)

Weitere Spieler der WDF Main Ranking Table
  Darren Johnson
  James Richardson
  Nick Kenny
  Benjamin Pratnemer
  Antony Allen

  Jamie Lewis
  Moreno Blom
  Martyn Turner
  Richard Veenstra
  Scott Marsh
  Gary Stone
  Dennie Olde Kalter
  Mike Gillet
  Gábor Takács
  Johnathan Tata
  David Pallett
  David Kirwan

Sieger des Qualifikationsturniers
  Jarno Bottenberg
  Christian Gödl
  Shaun McDonald
  Arjan Konterman

Nachgerückt

Setzliste

Ergebnisse

Frauen

Format und Qualifikation 
Insgesamt 24 Spielerinnen qualifizieren sich für das Turnier. Die Plätze werden wie folgt vergeben:

 Die Top 8 der WDF Main Ranking Table mit Stand vom 11. Dezember 2022
 Die Gewinnerinnen der Platin- und Gold-Turniere 2022
 Die Top 1 der WDF Regional Tables mit Stand vom 11. Dezember 2022
 Mögliche weitere Spielerinnen der WDF Main Ranking Table (bei Bedarf)
 Vier Gewinnerinnen des World Championship Qualifiers am 12. Dezember 2022

Sollte eine Spielerin ihre Teilnahme am Turnier zurückziehen, wird sie durch die höchstplatzierte noch nicht qualifizierte Spielerin der WDF Main Ranking Table vom 30. Oktober 2023 ersetzt.

Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wird jede Partie in Sets gespielt. Ein Set gewinnt die Spielerin, die als erstes drei Legs für sich entscheidet. Ein Leg gewinnt die Spielerin, die als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.

In der ersten und zweiten Runde sowie im Viertelfinale spielt man über eine Distanz von Best of 3 Sets. Im Halbfinale sind 3 Sets zum Sieg nötig, während das Finale über eine Distanz von Best of 7 Sets entschieden wird

Die Top 8 der WDF Main Ranking Table vom 31. Dezember 2022 wird in der zweiten Runde gesetzt sein. Ihre Setzlistenposition entscheidet sich dabei an der WDF Main Ranking Table vom 30. Oktober 2023. Alle anderen Spielerinnen starten in der ersten Runde, wobei die höher gerankten Spielerinnen je eine niedriger gerankte Spielerin zugelost bekommen.

Preisgeld 
Das Preisgeld ist noch nicht bekannt.

Teilnehmer 
WDF Main Ranking Table
  Beau Greaves
  Deta Hedman
  Lisa Ashton
  Aileen de Graaf
  Rhian O’Sullivan
  Wendy Harper
  Lorraine Winstanley
  Anca Zijlstra

Gewinner der Gold- und Platin-Turniere
  Victoria Monaghan (Shot New Zealand Open)

WDF Regional Tables
  Anna Forsmark (North Europe)
  Paula Murphy (USA)
  Aletta Wajer (West Europe)
  Kym Mitchell (Australia)
  Veronika Ihász (East Europe)

Weitere Spielerinnen der WDF Main Ranking Table
  Kirsty Hutchinson
  Suzanne Smith

  Nicole Regnaud
  Jo Clements
  Lorraine Hyde
  Paula Jacklin
  Priscilla Steenbergen
  Laura Turner

Sieger des Qualifikationsturniers
  Mayumi Ouchi
  Almudena Fajardo

Setzliste

Ergebnisse

Junioren 
Bei den Junioren wird zum zweiten Mal in der Geschichte der World Professional Darts Championship in Jungen und Mädchen unterteilt. Die Qualifikation für die beiden Turniere fand am 11. Dezember 2022 in Assen statt.

Jungen

Teilnehmer 
Die Gewinner der Viertelfinale qualifizierten sich für die Endrunde im Lakeside Country Club.
  Adam Dee
  Bradley van der Velden
  Luke Littler
  Mats Theobald

Preisgeld 
Das Preisgeld ist noch nicht bekannt.

Ergebnisse

Mädchen

Teilnehmerinnen 
Die Gewinner der Halbfinale qualifizierten sich für das Finale im Lakeside Country Club.
  Krisztina Turai
  Aurora Fochesato

Preisgeld 
Das Preisgeld wurde noch nicht bekanntgegeben.

Ergebnis

Übertragung 
Bisher ist nicht bekannt, ob und wie das Turnier übertragen wird.

Weblinks 
 Offizielle Seite der WDF World Darts Championship bei dartswdf.com

Einzelnachweise 

Dart-Weltmeisterschaft
Dartveranstaltung 2023